AIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aliceville Downer (Stati Uniti)